BT kan hentyde til flere artikler:

 Bt – Bacillus thuringiensis med Bt-toxin, der bruges til gensplejsning af GMOer
 airBaltic – lettisk flyselskab, hvis IATA-kode er BT
 BT – dansk formiddagsavis
 Berlingske Tidende − dansk avis
 Bergens Tidende – norsk avis, ofte forkortet til BT
 BitTorrent – et fildelingsværktøj
 British Telecom – britisk teleselskab